Földes Péter
 Földes Péter (1916–2005) József Attila-díjas író
 Földes Péter (1918–1997) újságíró, a Szabad Kossuth Rádió vezetője, 1956-os elítélt, a TIB alapító tagja 
 Földes Péter (1930–1982) vegyészmérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja
hasonló nevűek
 Földes Péter Mihály (1923–1977) festő, animációsfilm-rendező
 Föld S. Péter (1951– ) újságíró, író, humorista.